ТПЧ — многозначная аббревиатура:
 ТПЧ — тиристорный преобразователь частоты
 ТПЧ — ток промышленной частоты
 ТПЧ — телевидение повышенной чёткости

См. также 
  — аббревиатура латиницей